Сент-Огастин может означать:

 Сент-Огастин — старейший из ныне существующих городов США.
 Сент-Огастин-Саут — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сент-Джонс (штат Флорида, США).
 Сент-Огастин-Шорс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сент-Джонс (штат Флорида, США).

См. также 
 Августин (значения)
 Августина
 Сан-Огастин
 Сент-Огюстен